Кубок Европы по баскетболу 2014/2015, также известный как Еврокубок 2014/2015, — 13-й розыгрыш второго по значимости международного европейского турнира Европы среди мужских профессиональных баскетбольных команд, Кубка Европы. Победитель этого турнира гарантирует место в регулярном сезоне следующего розыгрыша Евролиги.

Формат 
Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с прошлым сезоном, но количество команд, участвующих в регулярном сезоне, уменьшилось с 48 до 36.

Регулярный сезон состоит из шести групп по шесть команд в каждой. Четыре лучшие команды из каждой группы попадают в Last 32 вместе с восемью командами, не попавшими в Top 16 Евролиги 2014/2015. С этой стадии и до финала формат остаётся прежним, как и в прошлом сезоне.

Участники 
Состав участников был подтверждён 26 июня компанией «Баскетбольная Евролига».

Примечания:
† Клуб получил уайлд-кард.
^ Клуб квалифицировался как проигравший в квалификационном раунде Евролиги 2014/2015.
1:  «Триумф» Люберцы переехал в Санкт-Петербург, и был переименован в «Зенит».Triumph Lyubertsy becomes Zenit St Petersburg ; Eurocupbasketball.com, 18 августа 2014.
2:  «Триумф» Люберцы и «Реджана» квалифицировались как финалисты Кубка вызова ФИБА 2013/2014.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка Кубка Европы 2014/2015 была проведена в понедельник 29 сентября, после того как были сыграны матчи квалификационного раунда Евролиги 2014/2015.

Команды были поделены на две конференции по географическому принципу по 18 команд и 3 группы в каждой.
Для каждой конференции команды были помещены в шесть корзин по три команды в каждой в соответствии с рейтингом клубов, основанном на их выступлении в европейских турнирах в течение трёх лет.

По возможности, две команды из одной страны не могут попасть в одну группу в регулярном сезоне. Команды лиги ABA (из Сербии, Хорватии, Словении, Черногории, Македонии и Боснии и Герцеговины) считаются командами из одной страны

Западная конференция

Восточная конференция

Регулярный сезон 

Регулярный сезон начался 14 октября и завершится 17 декабря 2014 года.

В случае равенства очков между двумя или более командами по окончании регулярного сезона, положение команд определяется по следующим критериям:
 Результаты личных встреч.
 Разница заброшенных и пропущенных мячей в личных встречах.
 Разница заброшенных и пропущенных мячей в регулярном сезоне.
 Количество заброшенных мячей в регулярном сезоне.
 Сумма отношений заработанных и пропущенных очков в каждом матче регулярного сезона.

Западная конференция

Группа A

Группа B

Группа C

Восточная конференция

Группа D

Группа E

Группа F

Last-32 

Last-32 начнётся 6 января и завершится 11 февраля 2015 года. В этой стадии примут участие 32 команды: 24 команды, занявшие в регулярном сезоне места с 1-го по 4-е, и 8 команд, занявших в регулярном сезоне Евролиги 2014/2015 5-е и 6-е места. В каждой группе команды сыграют друг с другом в два круга. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

В случае равенства очков между двумя или более командами по завершении Last-32, положение команд определяется по дополнительным критериям в следующем порядке:
 Результаты личных встреч.
 Разница забитых и пропущенных очков в личных встречах.
 Разница забитых и пропущенных очков в Last-32.
 Количество забитых очков в Last-32.
 Сумма отношений забитых очков к пропущенным в каждом матче Last-32.

Плей-офф

1/8 финала 
Первые матчи пройдут 3-4 марта, ответные — 10-11 марта 2015 года. В каждой паре победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Победители групп Last-32 проводят ответные матчи дома. Победители пар 1/8 финала выходят в четвертьфинал.

Четвертьфиналы 
Первые матчи пройдут 17-18 марта, ответные — 24-25 марта 2015 года. В каждой паре победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команды с наилучшим результатом в Last-32 проводят ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победители пар четвертьфинала выходят в полуфинал.

Полуфиналы 
Первые матчи пройдут 31 марта-1 апреля, ответные — 7-8 апреля 2015 года. В каждой паре победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команды с наилучшим результатом в Last-32 проводят ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победители пар полуфинала выходят в финал.

Финал 

Первый матч пройдёт 24 апреля, ответный — 29 апреля 2015 года. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме двух матчей. Команда с наилучшим результатом в Last-32 проводит ответные матчи дома. В случае, если обе команды имеют один и тот же результат, в расчёт берётся количество побед и разница забитых и пропущенных очков. Победитель получает право принять участие в розыгрыше Евролиги сезона 2015/2016.

Первый матч

Ответный матч

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Награды

Сборная всех звёзд

MVP недели

Регулярного сезона

Last-32

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Тренер года 
 Аито Гарсия Ренесес (Гран-Канария)

Восходящая звезда 
 Кристапс Порзингис (Севилья)

MVP 
 Тайрис Райс (Химки)

См. также 
 Евролига 2014/2015
 Кубок вызова ФИБА 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе